Honeymoon Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Honeymoon Island (Florida)
 Honeymoon Island (Lake of the Woods County, Minnesota)
 Honeymoon Island (St. Louis County, Minnesota)
 Honeymoon Island (Virginia)
 Honeymoon Island (Wisconsin)